Александр Татаркин:
 Татаркин, Александр Александрович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Татаркин, Александр Иванович (1946—2016) — российский экономист, доктор наук, профессор.